Valentin Heins ist der Name folgender Personen:

* Valentin Heins (Rechenmeister) (1637–1704), deutscher Rechenmeister
 Valentin Heins (Rechtsanwalt) (1894–1971), deutscher Rechtsanwalt